A décima-segunda eleição presidencial da Quinta República Francesa foi realizada em 10 e 24 de abril de 2022. O Presidente da França, Emmanuel Macron, do La République En Marche! (LREM), que venceu as eleições presidenciais de 2017 e cujo primeiro mandato terminava em 13 de maio de 2022, anunciou em 3 de março de 2022 sua candidatura à reeleição para um segundo mandato de cinco anos para o qual é elegível de acordo com a Constituição de França. Sua principal concorrente era Marine Le Pen, do partido Reagrupamento Nacional.

Macron e Le Pen foram o primeiro e segundo colocados, respectivamente, no primeiro turno. Duas semanas depois aconteceu o segundo turno onde o atual presidente, Emmanuel Macron, conseguiu se reeleger.

Contexto

Possível nova candidatura de Emmanuel Macron 
Em virtude do artigo 6.º da constituição francesa, ninguém pode exercer mais do que dois mandatos consecutivos como Presidente da República Francesa. Emmanuel Macron, cuja primeira eleição foi nas eleições presidenciais de 2017 (contra Marine Le Pen), podia, portanto, apresentar constitucionalmente a sua candidatura em 2022 para um segundo mandato.

Seu primeiro mandato de cinco anos foi marcado desde o início pelo caso Benalla e pelo movimento dos coletes amarelos, o que o impulsionou a organizar um grande debate nacional. A segunda parte do mandato foi marcada por um projeto de reforma da previdência contestado e, em seguida, adiado, assim como pelo estabelecimento de uma convenção de cidadãos para o clima e pela pandemia de Covid-19.

Divisões restantes 
Ao nível do eleitorado, o investigador Antoine Bristielle observa que a esquerda francesa está "claramente dividida em duas grandes tendências": de um lado, o Partido Socialista e a Europa Ecologia - Os Verdes, alinhados na maioria das questões; de outro, o eleitorado próximo à França insubmissa. As principais diferenças entre esses blocos dizem respeito, segundo ele, à questão económica e à União Europeia. Elas reduzem a possibilidade de haver um candidato de esquerda na 2ª volta.

Sistema eleitoral

Condições de candidatura 
Cada candidato deve atender a várias condições:

 ser de nacionalidade francesa e não ser privado dos seus direitos cívicos relativos à elegibilidade;
 ter pelo menos 18 anos;
 estar inscrito em lista eleitoral;
 tenham elaborado uma declaração de situação financeira;
 ter uma conta bancária de campanha;
 coletar 500 "assinaturas" de parlamentares ou representantes eleitos locais: essas assinaturas devem vir de pelo menos trinta departamentos ou coletividades do exterior e não mais do que um décimo dos signatários eleitos não devem vir do mesmo departamento ou da mesma coletividade do exterior. A lei orgânica de 25 de abril de 2016 de modernização de várias regras aplicáveis ​​à eleição presidencial exige a publicação de todos os nomes, em vez de 500 aleatoriamente como era o caso anteriormente. Devem ser encaminhados diretamente ao Conselho Constitucional, por correio, que os publica progressivamente no site criado para esta eleição.

Datas de eleição 
De acordo com o artigo 7 da Constituição, o primeiro turno da eleição presidencial deve ocorrer entre 20 e 35 dias antes da transição de poder ao final do mandato de cinco anos do presidente cessante. Emmanuel Macron assumiu o cargo em 14 de maio de 2017, a possível transferência deve ocorrer em 13 de maio de 2022 mais tarde. O primeiro turno da eleição presidencial será realizado em 10 de abril de 2022 e o segundo turno, em 24 de abril de 2022.

A Constituição prevê que:

 em caso de incapacidade ou morte na última semana de apresentação das candidaturas de quem tenha anunciado a intenção de candidatura, o Conselho Constitucional pode adiar a eleição;
 em caso de incapacidade ou morte de candidato antes do primeiro turno, a eleição é adiada;
 em caso de invalidez ou falecimento de candidato habilitado ao segundo turno, todas as operações eleitorais voltam a ser realizadas.

Candidaturas

Assinaturas 
Um candidato deve obter 500 assinaturas de políticos eleitos, a fim de poder participar do 1º turno, em 10 de abril, com o período de coleta de assinatura terminando em 4 de março. A tabela abaixo lista as assinaturas dos candidatos recebidas pelo Conselho Constitucional.

 Cor da legenda

Candidatos lançados 
A lista final de candidatos foi determinada pelo Conselho Constitucional em 7 de Março, com a ordem determinada por sorteio. A ordem abaixo, será a mesma seguida das cédulas de votação no dia do 1º turno, previsto para 10 de abril.

Pesquisas

2º turno

1º turno

Simulações de 2º turno 

Macron x Le Pen

Macron x Mélenchon

Macron x Zemmour

Macron x Pécresse

Resultados

Referências 

2022
França
França
2022 na França